Чемпионат мира по русским шашкам среди женщин 2011 года проходил 19—26 октября 2011 года в Санкт-Петербурге, Россия. Турнир проходил в категориях основная программа, быстрые шашки и блиц. Соревнование по основной программе проводилось по швейцарской системе. В нём участвовали 26 спортсменок из 10 стран, в том числе 6 международных гроссмейстеров, 2 международных мастера и 7 мастеров ФМЖД.

Чемпионом мира в основной программе стала Наталия Фёдорова (Россия), второе место заняла также россиянка Жанна Саршаева, третье место заняла Виктория Мотричко (Украина).

В быстрых шашках чемпионом мира стала Наталия Фёдорова (Россия), серебро у Юлии Макаренковой (Украина), бронзовый призёр Виктория Мотричко (Украина).

В блице чемпионом мира стала Жанна Саршаева (Россия), серебро у Степаниды Кириллиной (Россия), бронзовый призёр Юлия Макаренкова (Украина).

Основная программа

Быстрые шашки

Блиц

Ссылки 
 Результаты чемпионата по русским шашкам 2011 года на сайте Секции-64 ФМЖД

Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
2011 год в шашках
2011
Спорт в России в 2011 году
События октября
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2011 год в Санкт-Петербурге
Октябрь 2011 года
Чемпионаты мира в России